Brookfield (Connecticut)
 Brookfield (Illinois)
 Brookfield (Massachusetts)
 Brookfield (Missouri)
 Brookfield (Nova Hampshire)
 Brookfield (Vermont)
 Brookfield (Wisconsin)
 Brookfield Center, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 East Brookfield, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 North Brookfield, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 West Brookfield, població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.